

Diritto 
 Autodifesa (o difesa personale) – la capacità personale di difendersi da attacchi esterni;
 Legittima difesa – causa di giustificazione;
 Diritto alla difesa – diritto contemplato nelle procedure giurisdizionali.
 Difesa – collegio difensivo di avvocati e altri professionisti che assistono l'imputato

Storia e politica 
Difesa – l'insieme di apparati volti a tutelare l'integrità del territorio di uno Stato, la sicurezza della sua popolazione e il mantenimento delle sue istituzioni civili;
Industria della difesa – complesso dell'industria che sviluppa, produce e fornisce beni e servizi alle forze armate e di forze di polizia di uno Stato

Altro 
Difesa – nella psicoanalisi, funzione di protezione dell'Io
Difesa – nello sport, l'azione praticata da un difensore per difendere la propria squadra dall'azione degli attaccanti della squadra avversaria
Difesa – in agricoltura, un appezzamento di terreno sottratto al pascolo tramite una recinzione (v. anche chiudende ed enclosures)
Difesa – in ambito militare
Difesa – area archeologica nel territorio comunale di Savignano Irpino, in Campania

Pagine correlate 
Ministero della difesa (disambigua)

Altri progetti